Plocamionida är ett släkte av svampdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Plocamionida i familjen Hymedesmiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Anchinoidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Plocamionida